Dziarmaga – polskie nazwisko. Według danych z lat 90 XX wieku nazwisko to nosiło 778 polskich obywateli.

Osoby o nazwisku Dziarmaga:
 Arkadiusz Dziarmaga (ur. 1998) – polski judoka
 Daniel Dziarmaga (1974–2005) – piłkarz
 Dariusz Dziarmaga (ur. 1968) – polski piłkarz
 Zygmunt Dziarmaga-Działyński (1909–1978) – polski redaktor

Przypisy